Heracleum simplicifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard von Wettstein. Heracleum simplicifolium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
simplicifolium